Ernesto Federico II de Sajonia-Hildburghausen (en alemán, Ernst Friedrich II. von Sachsen-Hildburghausen; Hildburghausen, 17 de diciembre de 1707-ibidem, 13 de agosto de 1745) fue un duque de Sajonia-Hildburghausen de 1724 a 1745.

Primeros años 
Era el tercer hijo, aunque el mayor que sobrevivió a la infancia, del duque Ernesto Federico I de Sajonia-Hildburghausen y de la condesa Sofía Albertina de Erbach-Erbach. A la edad de 17 años, sucedió a su padre como duque de Sajonia-Hildburghausen, en 1724. Como resultado, su madre, la duquesa viuda Sofía Albertina, actuó como regente en su nombre hasta que alcanzó la edad adulta cuatro años más tarde.

Nombramientos 
En 1743, recibió el mando de un Regimiento de Infantería de manos del elector Carlos Teodoro de Baviera como teniente general. Más tarde, el emperador Carlos VII lo eligió como intendente general.

Siempre frágil de salud física y de mente, no fue capaz de hacer frente a los problemas del ducado. Por el momento, el endeudamiento del ducado había alcanzado niveles tan altos que los ingresos públicos ni siquiera cubrían los intereses.

Familia 
En Fürstenau el 19 de junio de 1726, Ernesto Federico contrajo matrimonio con Carolina de Erbach-Fürstenau (m. julio de 1745). Tuvieron cuatro hijos:
 Ernesto Federico III Carlos (Königsberg, 10 de junio de 1727-Seidingstadt, 23 de septiembre de 1780), duque de Sajonia-Hildburghausen.
 Federico Augusto Alberto (Hildburghausen, 8 de agosto de 1728-ib., 14 de junio de 1735).
 Federico Guillermo Eugenio (Hildburghausen, 8 de octubre de 1730-Öhringen, 4 de diciembre de 1795), desposó el 13 de marzo de 1778 a su sobrina, Carolina de Sajonia-Hildburghausen (hija de Ernesto Federico III). De esta unión no surgieron hijos.
 Sofía Amalia Carolina (Hildburghausen, 21 de julio de 1732-Öhringen, 19 de junio de 1799), desposó en 1749 a Luis de Hohenlohe-Neuenstein-Öhringen.

Ancestros

Referencias 
 Johann Samuel Ersch (Hrsg.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, 1. Sektion, 37. Teil, Leipzig, 1842, p. 300 (Digitalizado)
 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg. Bozen 1917, Neudruck Altenburg 1992
 Georg Hassel: Allg. Europäisches Staats u. Address: Handbuch, 1816, etc, Band 1-2, Weimar, 1816, p. 324 (Digitalizado)

Nacidos en Hildburghausen
Duques de Sajonia-Hildburghausen
Duques de Sajonia del siglo XVIII